Sahara kan syfta på:

Filmer 
 Sahara (1943) – amerikansk krigsfilm i regi av Zoltan Korda, med bland andra Humphrey Bogart
 Sahara (1983) – amerikansk äventyrsfilm i regi av Andrew V. McLaglen, med bland andra Brooke Shields
 Sahara (1995) – amerikansk krisgsfilm för TV i regi av Brian Trenchard-Smith,med bland andra Jim Belushi. Nyinspelning av filmen med samma namn från 1943.
 Sahara (2005) – amerikansk äventyrskomedifilm i reg av Breck Eisner, med bland andra Matthew McConaughey

Geografi 
 Sahara – ökenområde i Nordafrika